Ганисон има више значења:
 Округ Ганисон (Колорадо)
 Ганисон (Јута)
 Ганисон (Колорадо)
 Ганисон (Мисисипи)